Dufek ist der Familienname folgender Personen:

 Adalbert Dufek (1902–1960), österreichischer Chemiker
 George J. Dufek (1903–1977), US-amerikanischer Konteradmiral und Polarforscher

Siehe auch:
 Dufek Head, Landspitze der Ross-Insel, Antarktis
 Dufek-Küste, Küstenabschnitt in der Ross Dependency, Antarktika
 Dufek-Massiv, Gebirgsmassiv im Queen Elizabeth Land, Antarktika
 Dufekfjellet, Berg im Königin-Maud-Land, Antarktika